Farrukhnagar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Farrukhnagar (ort i Indien, Haryana), Gurgaon, 
 Farrukhnagar (ort i Indien, Telangana), Mahbūbnagar, 

Robotskapade Indienförgreningar